Die Codepage 864 (auch IBM864) ist eine PC DOS und MS-DOS - Codepage und wurde von IBM entwickelt. Sie kodiert die arabische Schrift.

In den 80er Jahren gab es viele zueinander inkompatible Kodierungen für Arabisch, die alle gemeinsam hatten, dass sie die ASCII-Zeichen ersetzten. Microsoft und IBM haben sich anschließend bemüht, eine standardisierte Kodierung für Arabisch auf Basis von ASCII zu entwickeln. Schließlich veröffentlichte IBM ihre Codepage 864, während Microsoft seine Codepage 720 benutzte.

Im Gegensatz zur Codepage 720, die jedes arabische Zeichen nur einmal kodiert und von der Schrift fordert, dass sie automatisch die richtige Form je nach Position auswählen kann, kodiert IBMs Codepage jede Form separat, wodurch zwar keine Smartfont-Technik zur Unterstützung der Kodierung vonnöten ist, aber die Codepage aus Platzgründen inkompatibel zur Codepage 437 wird.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 864. Die Codepositionen 9Bhex, 9Chex, A6hex, A7hex und FFhex sind nicht belegt.

DOS-Codepage